Sorkočević ist der Familienname von:

Antun Sorkočević (1775–1841), kroatischer Komponist, Schriftsteller und Diplomat
Luka Sorkočević (1734–1789), Diplomat und Komponist